Takashi Nagao ist der Name folgender Personen:

* Takashi Nagao (Leichtathlet) (* 1957), japanischer Leichtathlet
 Takashi Nagao (Politiker) (* 1962), japanischer Politiker